Phillipsburg kan syfta på:

Phillipsburg, Georgia
Phillipsburg, Kansas
Phillipsburg, Kentucky
Phillipsburg, Missouri
Phillipsburg, New Jersey
Phillipsburg, Ohio

Se även
Philipsburg
Philippsburg